Гензель (, иногда Хензель или Хенсель) — фамилия немецкого происхождения, производная от имени «Ганс» (Hans). 

Известные носители:

 Гензель, Вильгельм (1794—1861) — немецкий художник.
 Гензель, Курт (1861—1941) — немецкий математик.
 Гензель, Павел Петрович (1878—1949) — российский, позже американский финансист и экономист.
 Гензель, Петер (1770—1831) — немецко-австрийский композитор и скрипач.
 Гензель, Пётр Николаевич (1874—1920) — российский педагог.
 Гензель, Луиза Мария (1798—1876) — немецкая писательница, религиозная поэтесса и учительница.
 Гензель, София Фридерика (1738—1789) — германская драматическая актриса.
 Хенсель, Марион (род. 1949) — бельгийский кинорежиссёр.
 Гензель, Яков — придворный музыкант XVIII века; отец Франца и Христиана также служивших в Императорских театрах Российской империи.

См. также 
 Гензель и Гретель

Примечания